Майківська сільська рада — сільська рада, Гощанський район, Рівненська область, Україна
 Майківська сільська рада — сільське поселення, Щучанський район, Курганська область, Росія